Kareli (gemeente), een gemeente in Georgië, in de regio (mchare) Sjida Kartli;
 Kareli (stad in Georgië), stad en administratief centrum van deze gemeente;
Kareli (stad in India)